Kopań – wieś w woj. zachodniopomorskim, pow. sławieńskim, gm. Darłowo
 Kopań – jezioro na Wybrzeżu Słowińskim, w woj. zachodniopomorskim
 Kopań – szczyt w Górach Izerskich
 Kopań – naczynie
 Kopań – dzielnica Bierunia

 Kopań – wieś na Ukrainie w rejonie przemyślańskim obwodu lwowskiego
 Kopań – wieś na Ukrainie w rejonie samborskim obwodu lwowskiego